Subaru BRAT — (от   — полноприводный авто для отдыха на природе), известный под этим именем в Канаде и США, в Британии — как Subaru 284, в Австралии — как Subaru Brumby, а в остальных странах — как MV, Targa или Shifter. Пикап в стиле Coupé utility, созданный в конце 1970-х годов на базе полноприводного универсала Subaru Leone специально для рынка США.

История 

История BRATа началась в 1977 году, когда только что разработанный автомобиль презентовали в США. Презентация прошла по просьбе президента Subaru, который увидел в мини пикапах "для пикников" (таких как Datsun 620 или Ford Ranchero) выгодную нишу.

Куриный налог 
В 1970-х годах, когда всерьёз начался экспорт Японского автопрома, мини-пикапы стали очень востребованными и покупаемыми. В целях защиты отечественных компаний от Японской конкуренции, в США ввели так называемый "Куриный налог" (от ). Тогда ввозившие в страны автомобили иностранные экспортёры должны были платить 25%-ую (для лёгких грузовиков) таможенную пошлину.

В версии для США, в багажном отделении расположились два дополнительных сиденья, которые позволяли перевозить двух пассажиров в кузове. Благодаря этому компании Subaru удалось классифицировать свой автомобиль как легковой и платить 2.5 % вместо 25 %.

Первое поколение 
Экспорт в Европу и в частности в Англию начался в 1978 году под именем Subaru MV.

Второе поколение 
В 1981 году был изменён кузов и установлена стеклянная раздвижная крыша "Halo Twin Roof".

1983: решётка радиатора и бампер были заменены на литые уретановые детали.

1984: решётка заменена на сотовый тип.

1985: Начался экспорт в Азию и в Океанию (в основном в Австралию) под именем Subaru Brumby.

После окончания продаж в США экспорт в Европу, Азию и остальные страны продолжался вплоть до 1990 года.

Технические характеристики 
Все модели BRAT имели полный привод и были оборудованы двигателями Subaru EA. Ранние версии — 1.6-литровым EA-71, а поздние — более мощным 1.8-литровым EA-81. К моделям 1983 и 1984 года мог быть докуплен турбо-мотор мощностью 94 л.с. (79 кВт).

Механическая коробка передач была по умолчанию на всех моделях, кроме 1983 и 1984 года, к ним помимо турбо-мотора, можно было докупить автоматическую.

Автомобили Subaru
Пикапы